Gloden bezeichnet:
 Gloden (Gemeinde Lichtenau im Waldviertel), Ortschaft und Katastralgemeinde von Lichtenau im Waldviertel, Niederösterreich

Gloden ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gloden (1901–1966), luxemburgischer Mathematiker
 Justin Gloden (* 1953), luxemburgischer Fußballspieler
 Léon Gloden (* 1972), luxemburgischer Politiker und Rechtsanwalt